К-1 (Мировой Гран-при 1996) - четвёртый турнир по кикбоксингу К-1 в тяжёлом весе. Прошёл в два этапа: в воскресенье, 10 марта 1996 года прошли восемь поединков 1/8 финала и один резервный бой, а в понедельник, 6 мая 1996 года состоялись четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Участники турнира 
 Мусаси (настоящее имя Акио Мори) был представителем каратэ-сейдокайкан и на ринге К-1 успел победить Патрика Смита и проиграть Стэну Лонгинидису.
 Кит Лайкинс был чемпионом мира в «американском» кикбоксинге по ведущим версиям ещё в 1980-е годы в категории до 75 кг (PKA, WKC). До 1994 года Кит был полутяжем и носил пояс IKF, после чего перешёл в тяжёлый вес, завоевав титул чемпиона по версии WKC.
 Сэм Греко после гран-при прошлого года проиграл действующему чемпиону Петеру Артсу, а затем выиграл четыре боя подряд, в том числе победив на турнире The Best of the Best’96 (побил в финале Лонгинидиса).
 Перри Телгт
 Майк Бернардо после прошлого гран-при провёл два боя, победив Энди Хуга и проиграв действующему чемпиону Петеру Артсу.
 Джефф Руфус, брат знаменитого полутяжа Рика Руфуса, выделился тем, что победил в марте 1995 года Стэна Лонгинидиса, завоевав стоявшие на кону в том бою титулы чемпиона мира по версиям WKA, ISKA и WAKO.
 Петер Артс после повторной победы на гран-при выиграл четыре боя, побив в том числе двоих бойцов-открытий Сэма Греко и Майка Бернардо и завоевав титул чемпиона мира по тайскому боксу в супертяжёлом весе по версии WMTA.
 Жан-Клод Лёйе
 Мирко Филипович был молодым бойцом с рекордом 40-5 в любительском боксе, которого продвигал завершивший карьеру Бранко Цикатич.
 Жером Ле Банне, финалист прошлого гран-при, провёл три боя, одержав победы в двух, но проиграв Энди Хугу.
 Эрнесто Хост со времени гран-при прошлого года выиграл три боя, побив в том числе Энди Хуга.
 Стюарт Грин
 Энди Хуг после неудачи в прошлогоднем гран-при провёл пять боёв. Поражениями закончились встречи с Эрнесто Хостом и Майком Бернардо, зато три других боя были выиграны, в том числе Хуг отстоял свой титул чемпиона мира по версии UKF и побил финалиста прошлого года Жерома Ле Банне.
 Барт Вэйл имел долгий опыт занятий кенпо-каратэ, а затем позиционировал себя как звезда смешанных единоборств, хотя на самом деле имел там лишь один проведённый бой, а в остальном выступал в японских организациях реслинга Fujiwara Gumi и Rings (в них бои были максимально приближены к реальным, но всё равно проходили по заранее определённому сценарию).
 Стэн Лонгинидис со времени прошлого гран-при проиграл два из шести проведённых боёв, уступив свои чемпионские титулы по версиям WKA и ISKA Джеффу Руфусу и не сумев сохранить чемпионство на турнире The Best of the Best’96, где в финале был побеждён Сэмом Греко.
 Садао Киатсонгрыт был одним из знаменитых тайских бойцов. Ранее, выступая в весах 75-79 кг он побеждал таких сильных соперников как Перри Убеда и Роб Каман. В дальнейшем Садао продолжил набирать в весе, завоевав титул чемпиона мира по тайскому боксу по версии WMC в категории 86,18 кг.
 Дуан ван дер Мерве
 Майкл Томпсон со времени гран-при 1994 года большего успеха достиг в каратэ-сейдокайкан, став финалистом Кубка мира 1994 года. В кикбоксинге он побил Чангпхыака Киатсонгрыта (что, скорее, было вызвано спадом карьеры тайца), а затем проиграл Петеру Артсу и Эрнесто Хосту. В итоге Майкла заявили лишь как резервного бойца.

Турнирная сетка 

Жирным выделены победители боя.

1 Стэн Лонгинидис выбыл из-за травмы, и его заменил Дуан ван дер Мерве, побивший в резервном бою Майкла Томпсона.

Кикбоксинг
Соревнования по кикбоксингу
Спорт в Японии в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
События 10 марта
События 6 мая
Март 1996 года
Май 1996 года